Apalachicola (Florida), een plaats in de Amerikaanse staat Florida
Apalachicola (rivier), de grootste rivier van de Florida Panhandle in de Amerikaanse staat Florida